Devoluzione – passaggio del godimento di un bene da un soggetto ad un altro
Devoluzione – delega di poteri da un ente governativo centrale a enti minori
Devoluzione – processo storico di successione al trono, come nel caso della cosiddetta guerra di devoluzione
Devoluzionismo – teoria scientifica alternativa all'Antievoluzionismo